LKG steht für:
 Landeskirchliche Gemeinschaft
 Landeskirchliche Kredit-Genossenschaft Sachsen (LKG Sachsen), heute Zweigniederlassung der Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank
 Landeskrankenhausgesellschaft
 Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft
 Linearer Kongruenzgenerator (Mathematik)
 Lippen-Kiefer-Gaumenspalte (LKG-Spalte)
 Flughafen Lokichoggio (IATA-Code), Flughafen von Lokichoggio, Turkana County, Kenia

LKG